De Úrvalsdeild (Úrvalsdeild karla, is voor mannen) is de naam voor de hoogste voetbalcompetitie in IJsland voor mannen en vrouwen en wordt georganiseerd door de Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ).

Met ingang van het seizoen 2008 is de Úrvalsdeild karla uitgebreid naar twaalf clubs. Met ingang van het seizoen 2022 wordt de competitie ook Besta deild genoemd, nadat Pepsi van 2009 tot 2021 de hoofdsponsor was.

Competitie

Opzet
In de Besta deild komen twaalf clubs uit, die elk twee keer tegen elkaar spelen. Dat betekent een competitie met 22 speelrondes. Vanaf 2022 worden er na de reguliere competitie nog vijf wedstrijden afgewerkt door elk team in een kampioensgroep en een degradatiegroep. De twee laagst geklasseerde teams degraderen naar de 1. deild karla. De kampioen mag uitkomen in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. De bekerwinnaar en de nummers twee en drie kwalificeren zich voor de kwalificatierondes van de Conference League.

De competitie begint in april en eindigt medio oktober. Geografisch liggen bijna alle clubs in de regio Reykjavík, met uitzondering van KA, dat in het noorden van het land ligt, en van ÍBV, dat op de zuidelijke Westmaneilanden ligt.

In 2020 werd een werkgroep opgericht voor de competitiestructuur na een voorstel van ÍA om het aantal teams in de hoogste klasse op te schroeven naar veertien en uiteindelijk naar zestien ploegen. De werkgroep kwam met een definitief voorstel om twaalf ploegen in de hoogste klasse te behouden, maar wel play-offs in te voeren aan het einde van de competitie, zodat de bovenste zes nog eens vijf speelrondes zouden afwerken om het landskampioenschap, terwijl de onderste zes in vijf speelrondes de degradanten zouden uitmaken. Dit voorstel haalde op 27 februari 2021 de tweederdemeerderheid niet (55% stemde voor). Een tweede voorstel vanuit Fram Reykjavík om het aantal ploegen te verhogen naar veertien, haalde het eveneens niet (58% stemde voor). De Úrvalsdeild zou blijven bestaan in zijn huidige vorm. Een jaar later lukte het als nog om het eerstgenoemde voorstel met play-offs in te voeren, zodat vanaf 2022 iedere ploeg 27 speelrondes afwerkt.

De competitie 2020 werd op 7 oktober stilgelegd vanwege de COVID-19-pandemie en op 30 oktober definitief stopgezet waarbij de ranglijst als eindstand werd vastgesteld met Valur Reykjavík als kampioen.

Kunstgras
Ondanks het klimaat spelen veel clubs op natuurgras. Stjarnan was in 2009 de eerste club in de hoogste klasse waar kunstgras zijn intrede deed, hoewel de kunstgrasmat in 2004 al in het stadion werd gelegd. De afgelopen jaren is het kunstgrasaandeel langzaam maar zeker gegroeid nu Valur, Fram, Breiðablik en KA ook op kunstgras spelen.

Seizoen 2022

Kampioenen

Prestaties per club (1912-2021)

Eeuwige ranglijst 
De clubs in het vet spelen in 2022 in de hoogste klasse.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van IJslandse scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de Úrvalsdeild, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.

Referenties

Zie ook 
 Úrvalsdeild (vrouwen)

 
Nationale voetbalcompetitie in Europa